Raimund II. ist der Name folgender Personen:

Raimund II. (Toulouse) († 923), Graf von Toulouse
Raimund II. (Tripolis) (~1115–1152), Graf von Tripolis
Raimund II. (Turenne) (1143–1190), Vizegraf von Turenne
Raimund II. (Antiochia) (~1195–1222), Fürst von Antiochia